Поскье́р ():

 Поскьер — бывший укрепленный город во Франции, на развалинах которого был возведён город .
 Поскьер — феодальное владение (сеньория) в Южной Франции, ныне территория департамента Гар.

См. также 
 Авраам бен Давид из Поскьера (ок. 1125—1198)
 Исаак бен-Авраам из Поскьера (ок. 1160—1235)

Примечания